Academie voor Beeldende Vorming (Amsterdam), onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, biedt ook docentenopleiding
 Academie voor Beeldende Vorming (Tilburg), onderdeel van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten
 Academie voor Beeldende Vorming (Amersfoort) (tot 1984), opgegaan in de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 Academie voor Beeldende Vorming (Utrecht), opgegaan in de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht